Krångla kan avse:

Krångla – en stolpe i en öppning, se ledskyttel
Krångla – att slå brännvin eller konjak i kaffet, se kaffekask